Darbon est un nom propre, issu du nom commun désuet « darbon » désignant une taupe, qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Marc Darbon, un chanteur populaire marseillais de café-concert;
 François Darbon, un acteur et metteur en scène français.

Toponyme 

 Darbon, hameau de la commune de Vacheresse, dans le département de la Haute-Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Lac de Darbon, un lac de Haute-Savoie, dans le massif du Chablais,
 Aiguille de Darbon (2043 mètres), une aiguille du massif du Chablais,
 Nant de Darbon, ruisseau affluent de l', dans le massif du Chablais.

Voir aussi 

 La ville d'Arbon, ville suisse du canton de Thurgovie;
 Le district d'Arbon est un des cinq districts du canton de Thurgovie.